Faiano ima više značenja:
 Faiano, Ascoli Piceno
 Faiano, Salerno
 Faiano, Teramo